Bauki kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāvekī, ort, Lorestan, 
 Bovakī, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar